Romániai települések
 Petreni Fehér megyében
 Homoródszentpéter (Petreni) Hargita megyében
 Petrény (Petreni) Hunyad megyében
Moldovai település
 Petreni